SAI steht für:
 Saisonkennzeichen auf dem Kfz-Zulassungsantrag
 Severity Activity Index, europäischer Aktivitätsindex für die chronisch entzündliche Darmerkrankung Morbus Crohn
 Shaheen Air, pakistanische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Skandinavisk Aero Industri, dänischer Flugzeughersteller
 Musculus sphincter ani internus, Schließmuskel des Anus
 Social Accountability International
 Sozialistische Arbeiterinternationale
 Südasien-Institut Heidelberg

Sai steht für:
 Sai, in verschiedenen Kampfkunststilen gebrauchte Waffe
 Sai (Aomori), Dorf in der japanischen Präfektur Aomori
 Sai (Orne), Gemeinde im französischen Département Orne
 Sai (Sa’gya), Gemeinde in Tibet, Volksrepublik China
 Sai (Insel), Insel im Nil in Sudan
 Sai (Fluss), Fluss im indischen Bundesstaat Uttar Pradesh
 Sai (Kama), einen Nebenfluss der Kama in Russland
 Zāy (), eingedeutschte Schreibweise für den arabischen Buchstaben
 indonesische Variante des Spiels Mancala
 im Chinesischen das Volk der Saken
 eine ethnische Minderheitengruppe in China in ihrer eigenen Sprache, siehe Li (Volk)
 einer der frühjapanischen Fünf Könige von Wa

Sai ist der Name, Familienname bzw. Namensbestandteil folgender Personen:
 Prinz Sai, 1368/74–1398 als Thammaradscha II. König von Thailand
 Sai Jinhua (1872–1936), chinesische Kurtisane
 Sai Lü Tai, 1398–1419 als Thammaradscha III. König von Thailand, Sohn und Nachfolger von Prinz Sai
 Florence Oboshie Sai-Coffie (* 1953), ghanaische Politikerin
 Henri Sai (* 2000), estnischer Sprinter

Sai ist ein fiktiver Charakter:
 Fujiwara no Sai, Hauptperson aus dem Manga Hikaru no Go

Sai (persisch „Heiliger“) ist ein Ehrentitel folgender Personen:
 Sai Baba (Shirdi) (1838?–1918), indischer Fakir und Guru
 Sathya Sai Baba (1926–2011), indischer Guru

Sâi steht für:
 Sâi, Dorf im Kreis Satu Mare in Rumänien

sai steht für:
 Indigene südamerikanische Sprachen (ISO-639-2-Code), siehe Indigene amerikanische Sprachen #Südamerika

Abkürzung